Ясно — деревня в юго-восточной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Красноармейская волость».

Расположена в 15 км к югу от города Порхов.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 216 жителей.

История 
В письменных источниках (грамотах, адресованных Новгороду) 2-й пол. XIII века упоминаются «ясеняне» — жители Ясенского погоста (Ясно) под Кошкиным городком, на западе Новгородской вечевой республики.

До 1971 года деревня имела название Горка. После образования рядом с деревней колхоза «Память Ленина» был построен населённый пункт, который был объединён с деревней и назван «Ясно» — по древнему селению — центру Ясенского погоста.

В 1770 году в деревне была построена «из мелкой плиты» (из камня) церковь Святой Живоначальной Троицы с тремя престолами, а также кирпичная колокольня.

В 1893 году на средства помещика села Горки, действительного статского советника Николая Ивановича Миллера, его дочери Ольги Николаевны Бухаровой и местного благочинного протоиерея Иоанна Тимофеевича Дружинина была построена из дикого камня новая церковь Святителя и Чудотворца Николая, при которой действовала школа.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Ясенской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

На 2016 год деревня Ясно имеет довольно заброшенный вид. Один магазин. Школа не функционирует. Два кладбища. Почта. Церковь, напоминающая простой деревянный дом, только с крестом. Есть заброшенные, полуразвалившиеся дома. Дорога от Порхова грунтовая длинной 18 км.
Совхоз Память Ленина - существует лишь на бумаге и имеет кучу долгов, по сути хозяйственная деятельность не ведется. Коровники заброшены и дороги к ним заросли. В 2015 году сменился председатель совхоза. Но деятельность кооператива не начал. Развивает свое личное хозяйство.
Место достаточно тихое. Летом много слепней и комаров. Много грибов. Земляника. Лес смешанный. Хвойника почти нет. Трава высокая. Встречаются журавли, цапли, белки, косули, лисы, барсуки, волки и прочая живность. С мая по середину июня клещи!

Ссылки 
 

Населённые пункты Порховского района